Bernard Auriol, né le  à Tuchan et mort le  à Perpignan, est un banquier français.

Biographie 
Le , il est le cofondateur de la Banque Lloubes et Auriol, en association avec son beau-frère Jean-Jacques Lloubes. La banque est reprise par les fils des fondateurs après leur mort : Prosper Auriol et Auguste Lloubes.

Bibliographie
 .

Notes et références 

Naissance en octobre 1778
Décès en avril 1863
Décès à Perpignan
Naissance dans la province du Languedoc
Banquier français du XIXe siècle
Décès à 84 ans